Сергей Дмитриевич Михно (1854—1919) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 26 января 1854 года, происходил из дворян Черниговской губернии, сын отставного генерал-майора Дмитрия Михайловича Михно.

Образование получил во 2-й Московской военной гимназии, после чего 9 августа 1872 года был зачислен в 1-е военное Павловское училище. Выпущен из училища 4 августа 1875 года прапорщиком в 3-ю полевую пешую артиллерийскую бригаду. 9 декабря 1876 года произведён в подпоручики.

В 1877—1878 годах Михно принимал участие в русско-турецкой войне, за отличие награждён орденом св. Анны 4-й степени и 18 декабря 1878 года произведён в поручики.

29 ноября 1882 года получил чин штабс-капитана и 21 ноября 1884 года назначен младшим офицером Московского пехотного юнкерского училища. 28 февраля 1886 года переведён во 2-й Московский кадетский корпус на должность воспитателя. 24 апреля 1888 года произведён в капитаны и 21 апреля 1891 года — в подполковники. С 31 января 1895 года был ротным командиром 2-го Московского кадетского корпуса, 2 апреля 1895 года произведён в полковники. С 1 июня 1901 года командовал батальоном в 9-м пехотном Староингерманландском полку.

27 ноября 1902 года Михно был назначен командиром 222-го Шацкого резервного батальона. 10 января 1904 года этот батальон был переформирован в полк и Михно оставался на должности командира полка до 7 декабря, когда был произведён в генерал-майоры и назначен командиром бригады 77-й пехотной дивизии. С 11 августа 1906 года командовал 2-й бригадой 3-й пехотной дивизии, а с 28 марта 1907 года — 1-й бригадой 2-й гренадерской дивизии.

31 декабря 1913 года Михно получил чин генерал-лейтенанта и был назначен начальником 7-й пехотной дивизии, во главе которой принял участие в Первой мировой войне.

Высочайшим приказом от 25 октября 1914 года генерал Михно был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

9 марта 1915 года он был удостоен Георгиевского оружия

С 29 мая 1916 года Михно состоял в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа.

После Октябрьской революции он уехал в Москву, где скончался 2 февраля 1919 года.

Его сын Владимир был подполковником и также за отличия в Первой мировой войне награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

Награды 
Среди прочих наград Михно имел ордена:
 Орден Святой Анны 4-й степени (1879 год)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1883 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1886 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1891 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (14 мая 1896 года) 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1900 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1901 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1906 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1910 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (25 октября 1914 года)
 Георгиевское оружие (9 марта 1915 года)

Источники 
 Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917). — М., 1938.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009. — С. 160. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Высочайшие приказы по военному ведомству. К № 1276 «Разведчика». — СПб., 1915
 «Летопись войны 1914—15 гг.». — № 36. Официальный отдел. — 25 апреля 1915 г.
 Лодзинская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917). — М., 1938.
 Милорадович Г. А. Родословная книга черниговского дворянства. Том II, часть 3. — СПб., 1901. — С. 214.
 «Разведчик». — № 1254. — 11 ноября 1914 г.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 г. — Пг., 1914. — С. 394.
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры Георгиевского оружия
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени